Чілаон — річка у Швеції, у лені Седерманланд.
 Чілаон — річка у Швеції, притока річки Ніссан.